Garrulax delesserti é uma espécie de ave da família Timaliidae.

É endémica da Índia.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude.

Referências

Garrulax
Aves da Índia
Aves descritas em 1839